Махеш Джаду (; родился 26 октября 1982 года) — австралийский киноактёр.

Биография 
Махеш Джаду родился в Австралии, но его семья имеет маврикийские и индийские корни. Джаду снимался в фильмах «Извини, брат!» (2008), «Магнетизм» (2013), «Я, Франкенштейн» (2014), телесериалах «Соседи» (1985—2012), «Лучший человек» (2013), «Марко Поло».

В 2019 году Джаду сыграл роль Вильгефорца из Роггевеена в первом сезоне сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix. Созданный им образ подвергся критике — в том числе из-за происхождения актёра.

Примечания

Ссылки 
 Interviews. Mahesh Jadu